A86 ou A 86 peut faire référence à plusieurs choses.

Informatique 
 A86, un langage assembleur pour la famille des microprocesseurs x86.

Jeux 
 A86, une ouverture au jeu d'échecs dans le code ECO.

Médecine 
 Autres encéphalites virales, non classées ailleurs, d'après la classification internationale des maladies.

Transport 
Autoroute
  Autoroute française A86, autoroute circulaire autour de Paris.

Route
  Route britannique A86, reliant Spean Bridge à Kingussie en Écosse.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres